Die österreichische Schachbundesliga 2004/05 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Union Ansfelden

SV Schwarzach

SK Fürstenfeld

Schachklub Jenbach

SK Hohenems

SC Die Klagenfurter 

Anmerkung: Herwig Pilaj hätte ebenfalls eine IM-Norm erzielt, wurde jedoch vor Saisonbeginn, aber nach Veröffentlichung der Eloliste Oktober 2004 zum IM ernannt.

SV Tschaturanga Neubau

SG Frohnleiten/Semriach

Union Styria Graz

ESV Austria Graz

SK Mayrhofen

SK Donau 

Anmerkung: Die IM-Norm von Joachim Wallner wurde aus neun Partien erspielt.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005